
Molekulska formula -{C9H20O}- se može odnositi na:

 3-Metil-3-oktanol
 1-Nonanol
 2-Nonanol